

Architettura 
 Andrea Galassini – architetto e stuccatore svizzero-italiano

Musica 
 William Galassini – direttore d'orchestra, arrangiatore e compositore italiano

Sport 
 Attilio Galassini – calciatore italiano